Balk est un nom propre.

 Balk, village néerlandais de la Frise,

 Christina Lochman-Balk (1907-2006), géologue américaine.
 Fairuza Balk (1974-), actrice et musicienne américaine.
 Mikhaïl Dmitrieivitch Balk (1754-1818), major-général de cavalerie qui prit part aux batailles d'Heilsberg, Friedland, Eylau et Polotsk.
 Remco Balk (2001-), footballeur néerlandais.